Mændenes stangspringkonkurrence ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, Brasilien, blev afholdt på det olympiske stadion mellem 13.-15. august 2016. Thiago Braz da Silva fra Brasilien vandt guldmedalje.

Resultater

Kvalifikationsrunde
Kvalifikationsregel: For at kvalificere sig skal man springe 5,75 (Q) eller de 12 bedste præstationer (q) videre til finalen.

Referencer 

Stangspring (herrer)